Rock Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Rock Lake (Idaho), See im Custer County, Idaho
 Rock Lake (Wisconsin), See im Jefferson County, Wisconsin
 High Rock Lake, Stausee der Uwharrie Lakes, North Carolina

Siehe auch:
 Rock Lake Township